Ingrao ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ingrao (* 1970), belgischer Historiker
 Pietro Ingrao (1915–2015), italienischer Journalist und Politiker